Рудолф (Rudolph, Rudolf) може да се отнася за:

 Рудолф, последният крал на херулите (VI век)
 Рудолф I (1218 – 1291), крал на Германия, крал на римляните (1273 – 1291)
 Рудолф II (1552 – 1612), император на Свещената Римска империя 1575 – 1611 г.
 Рудолф Австрийски (1858 – 1889), принц на Австрия и Унгария (от 1867)
 Рудолф, крал на Западнофранкската държава (923 – 936)
 Рудолф I (Бургундия), крал на Горна Бургундия (888 – 911)
 Рудолф II (Бургундия), крал на Италия (922 – 926)
 Рудолф III (Бургундия), крал на Бургундия (993 – 1032)
 Рудолф IV (Австрия), херцог на Австрия (1358 – 1365)
 Рудолф Нуреев (1938 – 1993), съветско-френски балетист
 Рудолф Щайнер (1861 – 1925), австрийски езотерист и философ
 Рудолф Дизел (1858 – 1913), немски изобретател
 Рудолф Хес (1894 – 1987), близък сътрудник на Адолф Хитлер
 Рудолф Хьос (1900 – 1947), първият комендант на концентрационния лагер Аушвиц
 Рудолф Абел (1903 – 1971), съветски нелегален разузнавач, полковник.
 Рудолфо Валентино (1895 – 1926), американкси актьор

Географски обекти
 Рудолф, остров от архипелага Земя на Франц Йосиф
 Рудолф – старо име на езерото Туркана